

Communes 
 Barbarano Vicentino
 Bolzano Vicentino
 Camisano Vicentino
 Cornedo Vicentino
 Fara Vicentino
 Quinto Vicentino
 Marano Vicentino
 Mason Vicentino
 Montebello Vicentino
 Montorso Vicentino
 Nogarole Vicentino

Patronymes 
 Nicola Vicentino, théoricien de la musique et compositeur de la Renaissance
 Valerio Vicentino, graveur-médailleur italien
 Michele Pesenti ou Michele Vicentino, compositeur, prêtre, chanteur et luthier de la Renaissance
 Ludovico degli Arrighi, dit Vicentino, scribe papal et typographe italien de la Renaissance